Charles Hubert Parry, Engels componist
Jack Parry, Welsh voetballer
Milman Parry, Amerikaans onderzoeker
William Edward Parry, Engels marineofficier en poolreiziger

Zie ook 
Perry (doorverwijspagina)